Aphilodon är ett släkte av mångfotingar. Aphilodon ingår i familjen Aphilodontidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Jordkrypare
Aphilodon